Тыва:
 Тыва — республика в составе Российской Федерации, её субъект.
 Тыва (приток Верхней Лупьи) — река в России, протекает в Ленском районе Архангельской области.
 Тыва (приток Одры) — река в Польше.
 Тыва (посёлок) — посёлок в Урдомском городском поселении Ленском районе Архангельской области.
 Тыва (посёлок железнодорожной станции) — станция Северной железной дороги в Архангельской области.
 Тыва (станция) — станция Северной железной дороги в Архангельской области.
 Тыва (телерадиокомпания) - государственная телерадиокомпания ВГТРК в Республике Тыва Российской федерации.

См. также 
 Тува (значения)